Grady County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Grady County (Georgie) – okres státu Georgie
 Grady County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma